Файрвол ( «брандмауэр», от  «огонь» +  «стена») может означать:
 Межсетевой экран (брандмауэр) — технологический барьер, предназначенный для предотвращения несанкционированного или нежелательного сообщения между компьютерными сетями или хостами:
 Персональный файрвол — популярная форма файрвола, предназначенная для защиты персональных компьютеров.
 «Великий китайский файрвол» — система цензуры в интернете в Китае.
 Файрвол (физика) — скачок излучения Хокинга, который видит свободно падающий наблюдатель при пересечении горизонта чёрной дыры.

В культуре 
 Файервол — персонаж во вселенной G.I. Joe.
 «Огненная стена» — фильм по сценарию Джо Форта с участием Харрисона Форда.
 Firewall — повесть Хеннинга Манкеля.
 Firewall — роман Энди Макнаба.
 Firewall — песня Стива Вая.
 Firewall — песня группы Skorbut.
 Firewall — эпизод в мультсериале ReBoot.
 «Стена огня» — болезненные воспоминания об Инциденте II в саентологии.

Примечания